O Cavaleiro Templário pode se referir a:
O Cavaleiro Templário – romance histórico
Arn: The Knight Templar – filme histórico

Desambiguação